— японская манга и линия игрушек, созданная Хиро Моритой, основанная на франшизе Takara Tomy — Бейблэйд.
Третья версия франшизы после Горячего Метала и линия игрушек Beyblade Burst была выпущена 15 июля 2015, в то время как оригинальная манга была выпущена в августе 2015 Shogakukan в сёнэн-журнале CoroCoro Comic и в настоящее время содержит семь томов танкобон. Юго-восточное отделение Shogakukan начало публикацию на английском языке в апреле 2017.

4 апреля 2016 на всех станциях TXN в Японии была показана аниме-адаптация от OLM. 
От создателей мультсериала-аниме LBX — Битвы маленьких гигантов, Hasbro и ADK Emotions NY, Inc. лицензировали аниме и игрушки на английском языке; отмечается, что это впервые во франшизе, когда английская адаптация не была произведена Nelvana.

Сюжет

Бейблэйд Бёрст (2016-2017) 
История вращается вокруг Вальта Аоя и Шу Куреная, а также его одноклассников в учебном заведении «Академия Бейгома» в Японии. Во внеучебное время близкие друзья одержимы своими волчками-Беями, создают школьный бей-клуб и бросают друг другу вызов на битву, сражаясь на Бей-Аренах. В конечном итоге друзья становятся друзьями-соперниками во время профессиональных соревнований, на которых стремятся получить звание лучшего блэйдера Японии и одолеть непобедимого Луи Широсаги.

Бейблэйд Бёрст — Эволюция (2017-2018) 
Во втором сезоне Вальт был лучшим участником чемпионата Японии. Он отправляется в Испанию, куда его позвали в престижную испанскую команду «БК Сол». Прибыв в Испанию, он встречает некоторых старых друзей и заводит новых, которые в конечном итоге пройдут с ним все приключения. Первая битва Вальта в Испании вынуждает его Бей — Вальтриек, эволюционировать, делая сильнее. Вальт и его друзья ставят перед собой цель стать чемпионом мира; однако, чтобы пройти отбор, они должны сначала преодолеть Европейскую лигу, выиграв командные сражения против других команд со всего мира. Вальт смог пробиться на вершину. Его старый друг, Шу Куренай, был обманут и стал злым, ломая каждый Бей, с которым сражался. Шу, или же Красный Глаз, во время боя с Вальтриеком сломал его наконечник. Он получает усовершенствованный наконечник «Ультимейт Ребут» и вновь становится способен остановить Красного Глаза (личность Шу под контролем Спрайзена Реквиема), чтобы вернуть Шу в нормальное состояние. Вальт становится чемпионом мира.

Бейблэйд Бёрст — Турбо (2018-19) 
Спустя два года после Международного Кубка Блэйдера история посвящается Айгеру Акабане, «дикарю», который вырос в природе. После битвы с Вальтом Аоем он вдохновился стать Блэйдером № 1 в мире вместе со своим Бейблэйдом Зи Ахиллесом. Он стремится бороться с сильными противниками, чтобы стать сильнее. Чтобы победить Вальта Аоя и стать чемпионом мира, Айгер начинает свое путешествие.

Новые Бейблэйды имеют металл в слое и обладают особым предметом под названием Мастер Чип, который используется для усиления Бея.
Остальными героями сезона являются Хайд, Фай, Шу, Кайл, Кит и Ранджиро.

Beyblade Burst Gachi (2019-20) 
История происходит спустя год после событий Бейблэйд Бёрст — Турбо. Увидев, как Вальт Аой вызвал Золотой Турбо, Драм Корю загорается решимостью создать Гачинка Бей и достичь этого состояния — Золотого Турбо. Удастся ли им с Эйс Драконом это сделать?

Главы Манги

Персонажи

Аниме 

Премьера английского дубляжа состоялась на канале Teletoon в Канаде 10 сентября 2016 года и на Disney XD 2 октября. Премьера дубляжа на 9Go! состоялась 5 декабря, на Disney XD в США — 19 декабря 2016 года. Версия с английскими субтитрами транлировалась на Daisuki в США с 27 декабря 2016 года до прекращения работы сайта в 2017 году, и на Pop Max в Великобритании 2017 году.
Русский дубляж транслировался на телеканале Карусель.

Продукция 
Hasbro и Sunrights запустили линию игрушек за пределами Японии. Toys R Us начали распространять игрушки в Канаде в сентябре 2016, а Hasbro начала распространять игрушки в Соединенных Штатах в январе 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бейблэйд Бёрст
 

Аниме и манга для детей
Аниме и манга для юношей
Аниме-сериалы
OLM
Медиафраншизы